Brda est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brda, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brda, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Brda, un village situé dans la municipalité de Budva ;
Brdra, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Pologne
la Brda, une rivière de Pologne ;
en Slovénie
 Brda, une commune de Slovénie.